Bétel (Izrael), város az ókori Izráelben
 Bételdió vagy bételpálma, más néven arékapálma (Areca catechu L.)
 Bétel (vallás), „Isten háza” 
 Bétel bors, (Piper betle L.)